Пётр Ники́форович Яре́менко ( — ?) — член I Государственной думы от Подольской губернии, крестьянин.

Биография 

Православный, крестьянин села Каролины Брацлавского уезда.

Начальное образование получил дома. Отбывал воинскую повинность солдатом. Занимался земледелием, состоял сельским старостой.

В 1906 году был избран членом I Государственной думы от Подольской губернии. Входил в группу беспартийных. Подписал заявление об образовании местных земельных комитетов.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917.  — М.: РОССПЭН, 2008.

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Персоналии, чья дата смерти не установлена